Andrzej Bończak (ur. 1945) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji
 Bronisław Bończak (1898–1940) – oficer Wojska Polskiego w stopniu kapitana marynarki, ofiara zbrodni katyńskiej
 Ewa Bończak-Kucharczyk (ur. 1950) – polska działaczka samorządowa
 Franciszek Bończak (1881–1967) – amerykański duchowny starokatolicki